Osoby o tym nazwisku:
 Barna Tánczos – rumuński polityk i ekonomista
 Ján Tánczos – czechosłowacki skoczek narciarski i trener
 Nándor Tánczos – nowozelandzki polityk